DuPont - a empresa

Localidades

Dupont (Indiana)
Dupont (Ohio)
Dupont (Pensilvânia)
Ou ainda:
Dupont Circle - uma rotatória , um parque, um bairro e bairro histórico no noroeste de Washington, D.C.

Outros
Dupond e Dupont - personagens da série As aventuras de Tintim , do belga Hergé

Desambiguação